33-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 26 по 30 августа 1953 года в Стокгольме (Швеция). В нём приняли участие 48 спортсменов из 13 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). Этот турнир был проведён в рамках 30-го чемпионата мира.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1953
Чемпионаты Европы в 1953 году
Август 1953 года
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Спорт в Швеции в 1953 году
Чемпионаты Европы в Швеции
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Швеции
1953 год в тяжёлой атлетике